Le Corsaire steht für: 

 Le Corsaire (Ballett), Ballett von Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges
 Le Corsaire (Zeitung), ehemalige französische Tageszeitung 

Siehe auch:
 Il corsaro
 Korsar